Ekka ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Ekka (1909–1984), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Raigarh
 Philip Ekka (1923–1991), indischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Raipur